5533 Баґров (5533 Bagrov) — астероїд головного поясу, відкритий 1 вересня 1935 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,606.

Див. також 
 Список астероїдів (5501-5600)

Примітки

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1935
Головний пояс астероїдів